WFF bezeichnet:
 Wallops Flight Facility, einer der ältesten Raketenstartplätze der Welt in Virginia
 die Abkürzung für engl. well-formed formula, siehe Wohlgeformter Ausdruck
 With Full Force, ein jährlich stattfindendes Musikfestival in Sachsen
 World Fitness Federation, einen Fitness- und Bodybuilderverband
 WeFood Future, intern. Online-Event für die Lebensmittelindustrie

WFF